Seznam polkov z zaporedno številko 53.

Seznam 
 Pehotni
 53. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 53. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 53. pehotni polk (Wehrmacht)
 53. strelski polk (ZSSR)
 53. grenadirski polk (Wehrmacht)
 53. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 53. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 53. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 53. artilerijski polk (Wehrmacht)
 53. polk metalcev megle (Wehrmacht)
 53. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi